

Letteratura
 La legge e la signora (The Law and the Lady) – romanzo di Wilkie Collins del 1875

Film
 The Law and the Lady – cortometraggio del 1916 diretto da Raymond Wells
 The Law and the Lady – film del 1924 diretto da John L. McCutcheon 
 L'avventuriera (The Law and the Lady) – film del 1951 diretto da Edwin H. Knopf